Ривка Байла Ли́пшиц (, 15 сентября 1929 — 1945?) — польская еврейская девочка, которая вела личный дневник, находясь в Лодзинском гетто в эпоху Холокоста. Она пережила депортацию в Освенцим и дальнейший перевод в Гросс-Розен и принудительный труд в его подлагере в Христианштадте. Она также пережила марш смерти в Берген-Бельзен и дожила до своего освобождения из него в апреле 1945 года. Будучи слишком слабой для эвакуации, её перевели в госпиталь в Ниндорфе, где свидетельства о её жизни заканчиваются.

Её дневник в 112 страниц был написан между октябрём 1943 года и апрелем 1944 года на польском языке. Он был впервые опубликован в США в 2014 году на английском языке в переводе Мальгожаты Маркофф и с комментариями Эвы Вятр, через 70 лет после написания.

Биография 

Ривка была старшей из четырёх детей Якуба (Янкеля) Липшица и Сары Марьям Липшиц (в девичестве — Зелевер). Семья была заключена в нацистском гетто в Лодзе после немецкой оккупации Польши. Её мать Сара растила детей в одиночестве после того, как отец Ривки умер 2 июня 1941 года после избиения немцами на улице. Сара умерла 8 июля 1942 года от заболевания лёгких и недоедания.

Ривка была депортирована в концентрационный лагерь Освенцим в августе 1944 года вместе со своей сестрой Ципорой и тремя кузинами: Эстусией (Эстер), Ханусией (Ханна) и Миней (Мина). Ципора умерла в газовой камере по прибытии. Ривку отправили работать с женским отрядом. Перед прибытием советского фронта она со своими тремя кузинами была отправлена в Гросс-Розен и помещена в Христианштадт в Кжистковице, одном из 7 подлагерей для заключённых женщин из Польши, Венгрии, Франции, Нидерландов и Бельгии, в которых их заставляли рыть противотанковые сооружения. Оттуда она была отправлена в марше смерти в Берген-Бельзен, где её освободили вместе с Эстер и Миной 15 апреля 1945 года, истощёнными и больными.

В июле 1945 года Ривку Липшиц перевели из нового  для  через транзитный лагерь в Любеке в госпиталь в Ниндорфе (Германия), но она была слишком больна, чтобы эвакуировать её дальше. Последний документ с её именем, найденный Международной службой розыска, — регистрационная запись вынужденной переселенки от 10 сентября 1945 года. Свидетельства о её смерти найдено не было, но согласно заявлениям Мины Бойер в 1955 году (Мини из дневника Ривки), она умерла в Ниндорфе в возрасте 16 лет.

Дневник 
Дневник Ривки был найден в руинах крематория в Освенциме в июне 1945 года доктором Красной армии, Зинаидой Березовской, которая взяла его с собой в СССР. Она умерла в 1983 году. Дневник хранился её сыном вместе с другими военными реликвиями. Он умер в 1992 году. Внучка Зинаиды обнаружила рукопись во время семейного визита в Россию и взяла её с собой. В 2008 году она связалась с местным центром памяти Холокоста в Сан-Франциско. Дневник сохранялся в достаточно хорошем состоянии до передачи центру.

Последняя запись в дневнике содержит следующие слова, написанные на литературном польском:
Лодзинское гетто, 12 апреля 1944 года  Как прекрасна сегодня погода! […] Сегодня мне пришла мысль, что мы лишены всего в этом гетто, что мы ничто, кроме рабов, и всеми силами я пытаюсь отринуть от этих тревожных мыслей, чтобы не портить небольшое мгновение радости. Так сложно! О господи, как долго ещё? Думаю, настоящая весна придёт только когда нас освободят. Ах, как я скучаю по этой по-настоящему великой Весне…

Дневник, отредактированный Александрой Запрудер и сопровождённый эссе, написанными учёным  и кузиной Ривки Хадассой Халамиш, был опубликован на английском языке в начале 2014 года  в сотрудничестве с домом обучения Lehrhaus Judaica в Беркли и озаглавлен The Diary of Rywka Lipszyc (). Ривку Байлу Липшиц не стоит путать с Ривкой Липшиц, женой Ехиля, которая присутствует в базе данных жертв Шоа (1888—1940) и умерла в Лодзинском гетто. Дневник был подарен семье внучкой доктора Березовской в 2015 году. Он хранится в Яд-вашеме в Иерусалиме.

См. также 
 «Дневник Анны Франк»

Примечания

Ссылки 
 Stephanie Butnick, «Another Teenage Holocaust Diary Discovered», Tabletmag.com (March 18, 2014)
 Dan Pine, «The diary of another young girl: Holocaust journal comes to light in San Francisco», Jweekly.com (March 13, 2014)
 Michael Lieberman, «Anne Frank was not alone: Holocaust diary of 14-year-old Rywka Lipszyc finds the light», Book Patrol: A Haven for Book Culture, (March 18, 2014)

Умершие в 1945 году
Выжившие в концлагере Освенцим
Авторы дневников